Мангушев — фамилия; имеет женскую форму Мангушева.
 Мангушев, Андрей Святославович (род. 1998) — российский боксёр-профессионал.
 Мангушев, Игорь Леонидович (при рождении Реймер; 1986—2023) — российский, луганский и ливанский политтехнолог, блогер, капитан подразделения НМ ЛНР и 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, сооснователь ЧВК «ЕНОТ».
 Мангушев, Камиль Ибрагимович (1931—1993) — сотрудник нефтегазовой отрасли, ведущий специалист управления «Ишимбайнефть».
 Мангушев, Рашид Абдуллович (род. 1951) — член-корреспондент РААСН, заслуженный работник высшего образования РФ, доктор технических наук, профессор. См. также 
 Мангуш (значения)